Spemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Spemann (1886–1964), deutscher Verleger und Kulturpolitiker
 Alexander Spemann (* 1967), deutscher Sänger (Tenor), Musiker und Puppenspieler
 Franz Spemann (1877–1956), Schriftsteller und Sekretär der deutschen christlichen Studentenbewegung
 Hans Spemann (1869–1941), deutscher Mediziner und Zoologe
 Rudolf Spemann (1905–1947), deutscher Kalligraph und Schriftdesigner
 Wilhelm Spemann (1844–1910), deutscher Verleger
 Wolf Spemann (* 1931), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Spaemann